Termenul hiperbolă se poate referi la:
 Hiperbolă, o curbă în matematică
 Hiperbolă, o figură de stil